Manastir (slawisch für „Kloster“, kyrillisch Манастир) bezeichnet:
 die mazedonische Stadt Bitola auf Albanisch und Türkisch
 Manastir (Niška Banja), serbischer Ort im Distrikt Nišava
 Manastir (Chaskowo), bulgarisches Dorf in der Oblast Chaskowo
 Manastir (Laki), bulgarisches Dorf in der Gemeinde Laki, Oblast Plowdiw
 Manastir (Provadija), bulgarisches Dorf in der Gemeinde Prowadija, Oblast Warna
 Erhebungen des Strandscha-Gebirges, siehe Manastir-Erhebungen

Manastir ist Namensbestandteil von:
 Beli Manastir, eine Stadt in Kroatien
 Alahan Manastırı, eine Ruinenstätte in der Türkei
 Manastir Glogovac, ein serbisches Kloster 

Siehe auch:

 Kongress von Monastir
 Monastir
 Valea Mănăstirii
 Mănăștur